Чемпионат Европы по сумо 2016 года прошёл в Кротошин (Польша) с 22 по 24 апреля 2016 года.

Медалисты

Мужчины (до 21)

Мужчины (до 23)

Мужчины

Женщины (до 21)

Женщины (до 23)

Женщины

Командные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Польская федерация сумо
 Федерация сумо России
 Европейская федерация сумо (ЕФС)

Сумо
Чемпионаты Европы по сумо
Спорт в Польше в 2016 году
Апрель 2016 года
Чемпионаты Европы в Польше